Надва — название населённых пунктов в России:

 Надва — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Надва — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Надва — деревня в Руднянском районе Смоленской области.